Самердејл има више значења:
 Самердејл (Алабама)
 Самердејл (Њу Џерзи)